Передельцы — бывшая деревня на юго-западе города Московский Новомосковского административного округа Москвы, в Ульяновском лесопарке.

История 

История села Передельцы насчитывает более четырёх столетий. Во второй половине XVI века село принадлежало думному дьяку Андрею Яковлевичу Щелкалову. В 1613 году его племянник Иван Щелкалов «по отце своем Василье и по матери своей, и по себе вотчину свою село Переделец, а в нём храм страстотерпца Христова Димитрия каменный, да деревню Переделец Большой, а к селу и деревне семь деревень со всеми угодьями» передал Троице-Сергиевскому монастырю.

В «Списке населённых мест» 1862 года указана казённая деревня Передельцы 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону старокалужского тракта, в 21 версте от уездного города и 41 версте от становой квартиры, при пруде и колодцах, с 71 двором и 435 жителями (205 мужчин, 230 женщин), а также находящийся неподалёку одноимённый погост с православной церковью и 21 жителем (10 мужчин, 11 женщин).

В XIX веке село Передельцы входило в состав Десенской волости Подольского уезда. В 1869 году в селе было 77 дворов и 413 жителей. В 1899 году в селе проживало 484 человека. В конце XIX — начале XX века церковь Георгия Победоносца была реконструирована. Появилась церковно-приходская школа и больница.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — административный центр Передельцевского сельсовета Десенской волости Подольского уезда в 6,5 км от Калужского шоссе и 8,5 км от станции Внуково Киево-Воронежской железной дороги, проживало 545 жителей (243 мужчины, 302 женщины), насчитывалось 104 крестьянских хозяйства, имелись школа и больница.

В 1931 году в деревне был организован колхоз. В конце 1930-х годов церковь была снесена.

С 1929 до 1987 гг. — населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского района (1929—1946); Калининского района (1946—1957); Ленинского района (1957—1960, 1965—1987); Ульяновского района (1960—1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963—1965), при этом с 1977 по 1983 год Передельцы были административным центром Филимонковского сельсовета.

Решением Московского областного исполнительного комитета № 301 от 5 марта 1987 года деревня Передельцы Московского сельсовета была исключена из учётных данных Ленинского района Московской области.

Одно из садоводческих товариществ (СНТ), приписанных к городу Московский, носит название упразднённой деревни.

Сохранилось сельское кладбище, на котором есть могила декабриста Владимира Сергеевича Толстого, имеющая статус памятника истории федерального значения. На месте церкви установлен памятный крест.

Примечания 

Поселение Московский
Населённые пункты Новомосковского административного округа
Населённые пункты, вошедшие в состав Москвы
Населённые пункты, упразднённые в 1987 году